

Geografia 
 Oued Lilli – comune dell'Algeria, situato nella provincia di Tiaret
 Distretto di Oued Lilli – distretto della provincia di Tiaret, in Algeria

Persone 
 Andrea Lilli, talvolta anche Lilio, detto "L'Anconitano" (1570-1631) – pittore italiano
 Dino Lilli (1898-1971) – architetto italiano
 Laura Lilli (1937-2014) – giornalista e scrittrice italiana
 Salvatore Lilli, detto anche Salvatore da Cappadocia (1853-1895) – presbitero francescano italiano
 Virgilio Lilli (1907-1976) – giornalista, scrittore e pittore italiano

Altro 
 Lilli – variante nome proprio di persona italiano femminile Lilia
 Torre Lilli – torre di Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto